Neochromadora är ett släkte av rundmaskar. Neochromadora ingår i familjen Chromadoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Neochromadora